Mlakva, naselje u općini Perušić, Hrvatska
 Mlakva (Kupres, BiH), naseljeno mjesto u općini Kupres, BiH